Сигилло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Перуджа.

Население составляет 2461 человек, плотность населения составляет 95 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 6028. Телефонный код — 075.

Покровителем населённого пункта считается святая Анна. Праздник ежегодно празднуется 26 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта